Laserpitium zernyi är en flockblommig växtart som beskrevs av August von Hayek. Laserpitium zernyi ingår i släktet spenörter, och familjen flockblommiga växter. Inga underarter finns listade i Catalogue of Life.

Källor 

Spenörter
zernyi